Herkulesfürdői emlék (1903) Pazeller Jakab zeneműve
 Herkulesfürdői emlék  (1976) Sándor Pál filmje